

Toponyme 

 Ido, une zone de gouvernement local au Nigeria.

Patronyme 

 Jacky Ido (1977-), est un acteur, réalisateur, scénariste et slameur burkinabé.

Prénom

Divers 
Ido ou ido peut désigner :
 Ido, une divinité marine dans la mythologie grecque.
 Ido, un robot domestique expérimental ;
 ido, une langue construite.

Sigle 
IDO est un sigle qui peut désigner :
 Internet des objets, interconnexion entre l'Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques ;
 , une fédération internationale de danse.

Prénom italien
Prénom japonais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme africain